Сошкин (жен. форма Сошкина) — русская и еврейская фамилия, известные носители:

 Сошкин, Евгений Павлович (род. 1974) — русский и израильский поэт и филолог.

 Сошкина, Елизавета Дмитриевна (1889—1963) — советский геолог, палеонтолог.

См. также 
 Сошка